Майданов — русская фамилия татарского происхождения; имеет женскую форму Майданова. Известные носители:

 Майданов, Анатолий Степанович (род. 1938) — советский и российский учёный, философ, специалист в области теории познания, логики, семиотики, социологии.
 Майданов, Денис Васильевич (род. 1976) — российский политик, композитор, поэт, актёр, музыкальный продюсер, автор и исполнитель собственных песен; депутат Государственной думы VIII созыва.
 Майданов, Николай Саинович (1956—2000) — полковник, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации.

Майданова 
 Майданова, Людмила Михайловна (род. 1938) — советский и российский лингвист, исследователь журналистики, доктор филологических наук, профессор.